The Rainmaker – film w reżyserii Josepha Anthony'ego (1956)
 The Rainmaker – film w reżyserii Francisa Forda Coppoli (1997)
 „Rainmaker” – singel Iron Maiden (2003)
 „Rainmaker” – singel Emmelie de Forest (2014)